Вале́рий Ильины́х:
 Ильиных, Валерий Александрович (род. 1968) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ильиных, Валерий Леонидович (1947—1983) — советский гимнаст.